Villepinte ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Villepinte (Aude) im Département Aude
 Villepinte (Seine-Saint-Denis) im Département Seine-Saint-Denis